Chorizandra är ett släkte av halvgräs. Chorizandra ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvgräs
Chorizandra